Jméno a příjmení Jan Peka nosí více osob:

 Jan Peka (dramatik) (1907–?) – český dramatik
 Jan Peka (lední hokejista) (1894–1985) – český lední hokejista